Napoleonstein bezeichnet 
 Napoleonstein, Napoleon Bonaparte gewidmete Denkmäler
 Napoleonstein (Sächsische Schweiz), ein Sandsteinfelsen mit Aussichtspunkt in der Sächsischen Schweiz bei Langenhennersdorf (413 m)
 Napoleonstein (Schönfelder Hochland), eine Erhebung im Schönfelder Hochland (344 m)
 Napoleonstein (Bischofswerda), eine Erhebung nordwestlich von Bischofswerda, früher Goldbacher Berg genannt (334 m)
 Napoleonstein (Lanitz-Hassel-Tal), eine markante Erhebung bei Naumburg am Saaletal (244 m)
 Napoleonstein (Regensburg), einen Unterbezirk im Regensburger Kasernenviertel
 eine weitere Bezeichnung für den Lulustein in Saarbrücken (für Napoléon Eugène Louis Bonaparte)